Hanganu este un nume de familie românesc. Numele a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

 Carmen Hanganu (* 1934, București), o soprană și profesoară de operă română stabilită în Germania
 Dan Sergiu Hanganu (* 1939), un arhitect canadian de origine română
 Romeo Octavian Hanganu (* 1948, Iași), un politician român
 Mihai Hanganu (* 1951), un deputat român
 Ovidiu Hanganu (* 1970, Hunedoara), un atacant român de fotbal
 Ovidiu Cornel Hanganu (* 1970), un fotbalist român
Valeriu Hanganu (14.04.1961 - 20.12.1991), marele trompetist din Republica Moldova, satul Cociulia

Hangan 
 Ileana Hangan-Ianoșiu

Nume de familie românești